Rezultati Prvenstva Avstralije 1935 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Dorothy Round je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Dorothy Round (prvakinja)
 - 
  Emily Westacott (polfinale)
  Nancy Lyle (finale)
  Evelyn Dearman (četrtfinale)
  Louise Bickerton (četrtfinale)
  May Blick (četrtfinale)
  Nell Hopman (polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1935